Оздоєв Бекхан Абдрахманович (* 1993) — російський борець греко-римського стилю, срібний призер чемпіонату Європи.
 Оздоєв Магомед Мустафаєвич (* 1992) — російський футболіст, півзахисник клубу «Зеніт» і збірної Росії.
 Оздоєв Мурад Ахмедович (1922—1999) — радянський льотчик, молодший лейтенант, учасник нацистсько-радянської війни, Герой РФ.
 Оздоєв Султан Мажитович (* 1939) — радянський та казахстанський учений, доктор геолого-мінералогічних наук.